

Cypr 
 Fasula – wieś w dystrykcie Limassol;
 Fasula – wieś w dystrykcie Pafos.